Aetna (Ajtne) – w mitologii greckiej nimfa sycylijska

Gminy w USA:
 Aetna  (ang. Aetna Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Aetna (ang. Aetna Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barber
 Aetna (ang. Aetna Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Aetna (ang. Aetna Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Missaukee
 Aetna (ang. Aetna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pipestone